Бур-Сен-Кристо́ф () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Мексимьё. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01054.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км севернее Лиона, в 36 км к западу от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1173 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 764 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 601 были экономически активными, 163 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 601 активных жителей работали 579 человек (302 мужчины и 277 женщин), безработных было 22 (9 мужчин и 13 женщин). Среди 163 неактивных 64 человека были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Эн